Владимир Калягин:
 Калягин, Владимир Александрович (1947—2010) — российский историк права, депутат Государственной думы второго и третьего созывов.
 Калягин, Владимир Григорьевич (1892—1970) — советский художник-постановщик.